Het wegwielrennen was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2012. De wedstrijd werd gehouden op zondag 29 juli 2012. De afstand van de wegwedstrijd voor vrouwen bedroeg 140 km.

Het was voor de achtste keer, dat de wegwedstrijd voor vrouwen op het programma stond. De eerste keer was in 1984, bij de Olympische Zomerspelen in Los Angeles. De eerste olympisch kampioene was Connie Carpenter-Phinney, gevolgd door Monique Knol in 1988, Kathy Watt in 1992, Jeannie Longo in 1996, Leontien van Moorsel in 2000, Sara Carrigan in 2004 en Nicole Cooke in 2008.

In 2012 werd de wedstrijd gewonnen door Marianne Vos, waarmee Nederland met drie overwinningen recordhouder is. Op de tweede plaats eindigde de Britse Elizabeth Armitstead en de Russische Olga Zabelinskaya legde beslag op het brons. Beste Belgische was Liesbet De Vocht op een negende plaats.

In totaal stonden er 66 renners aan de start. Slechts 40 werden geklasseerd. De start en finishlijn was gelegen bij The Mall. In het parcours moest onder andere de Box Hill twee keer beklommen worden.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Uitslag

Wegwedstrijd vrouwen
2012 wegwedstrijd vrouwen